Союз зелёных России (Зелёная Россия) — партия существовавшая 2004—2006 годах под председательством Алексея Яблокова, вошедшая в состав партии Яблоко. 
 ОЭОД «Зеленая Россия»  — общественное движение созданное в 2013 году под председательством Константина Курченкова.